15-й чемпионат Франции прошёл в Тулузе с 3 по 12 сентября 1937 года.

Первыми финишировали два участника, по дополнительным показателям титул чемпиона Франции был присуждён Аристиду Громеру.

Таблица 

Один из разделивших 5—8 места — Никола Рометти.

Ссылки 

  Toulouse 1937 — 15ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1937 год в шахматах